Анри́ Севе́ (; ) — французский и сенегальский футболист, полузащитник клуба «По» и сборной Сенегала.

Карьера 
Подписав в 2007 году профессиональный взрослый контракт с «Бордо», стал самым молодым игроком команды. Дебютировал в чемпионате Франции 17 мая 2008 года, выйдя на замену в матче против «Ланса». В стартовом составе впервые вышел 17 апреля 2010 года во встрече с лионским «Олимпиком».

В январе 2011 года был отдан в аренду «Анже» на полгода, 29 января забил первый мяч за новую команду (и первый на профессиональном уровне) в мачте против «Гренобля». Вернувшись перед стартом сезона-2011/12 в «Бордо» стал чаще появляться на поле и помог занять команде 5-е место, забив первый мяч в высшем французском дивизионе. С сезона-2012/13 — игрок основного состава.

Выступал за молодёжную сборную Франции, но так и не дождавшись приглашения Дидье Дешама в первую сборную, решил играть за сборную Сенегала.

11 января 2016 года официально перешёл в английский «Ньюкасл Юнайтед», подписав контракт на 5,5 лет.

В июне 2022 года присоединился к французскому клубу «По».

Достижения

«Бордо» 
 Чемпион Франции: 2008/09
 Серебряный призёр чемпионата Франции: 2007/08
 Обладатель Кубка Франции: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Франции: 2008
 Обладатель Кубка Французской лиги: 2006/07 2008/09

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ньюкасл Юнайтед»

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «По»